Метлин, Метлина — русская фамилия.

Известные носители 
 Метлина, Наталия Борисовна (род. 1970) — российская журналистка, теле- и радиоведущая. Член Академии Российского телевидения.
 Метлин, Леонид Александрович — русский ювелир, «левша», выполнивший из серебряной монеты чайный сервиз.
 Метлин, Николай Фёдорович (1804—1884) — русский адмирал.
 Метлин, Павел Фёдорович — капитан-лейтенант; кавалер ордена Святого Георгия IV.